Департамент Тарн включает 2 округа, 46 кантонов и 323 коммуны.

Тарн